Cingula palmeri är en snäckart. Cingula palmeri ingår i släktet Cingula och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
palmeri